Factor — это динамически типизированный конкатенативный язык программирования, чья разработка и реализация ведётся Славой Пестовым. Основное влияние на язык Factor оказали языки программирования Joy, Forth, Lisp и Self.

Автор определяет Factor как «практический стековый язык программирования», важными факторами, определяющими направление его развития, являются производительность, богатство выразительных средств (при сохранении ясности и согласованности) и создание достаточно всеобъемлющей стандартной библиотеки.

Подобно другим конкатенативным языкам, Factor имеет постфиксный синтаксис, что означает, что аргументы функции пишут перед её именем. Например, Hello world в языке Factor это:
 "Hello world" print

Фактор — язык с динамической типизацией, и уникальной объектной системой, близкой к CLOS. В Факторе есть небольшой набор базовых типов, а пользователи и стандартная библиотека могут создавать собственные классы используя кортежи и другие механизмы. Фактор поддерживает наследование. Помимо классов, являющихся кортежами имеются и другие механизмы создания классов; Factor поддерживает предикатные классы (подмножества некоего класса, для которых соблюдается условие-предикат) и классы объединения. Встроенные составные типы данных Фактора включают векторы фиксированной и переменной длины и хеш-таблицы. Подобно таким языкам, как Common Lisp и Python, Фактор поддерживает богатый набор арифметических типов данных: простые целые, целые неограниченной длины, числа с плавающей запятой. Комплексные числа, дроби (рациональные числа) реализованы в стандартной библиотеке. Также стандартная библиотека реализует связные списки, массивы статически типизированных значений и другие структуры данных.

Одна из главных целей Фактора — применение в итеративной разработке через тестирование, поэтому ядро Фактора можно рассматривать как безопасный диалект Форта. Хотя Фактор — динамически типизируемый язык, компилятор имеет доступ к глубине стека слова (функции).

Реализация 
Первая публичная реализация Фактора была написана на Java, однако в целях повышения эффективности позднее она переписана на C (а затем, в мае 2009 — на C++), Java-версия была заброшена. Количество Си-кода в реализации языка постепенно сокращается, а Factor-кода соответственно растёт.

Первоначально Фактор был чисто интерпретируемым языком, но теперь он полностью реализован в виде компилятора (неоптимизирующий компилятор по существу разворачивает (unrolls) цикл интерпретации), интерпретатор сохранён только для обеспечения интерактивного режима работы). Оптимизирующий компилятор в машинный код также полностью написан на Факторе. Он не производит автономных запускаемых файлов, но генерирует машинный код, сохраняемый в файл образа. Эти образы запускаются с минимальными накладными расходами с помощью виртуальной машины. Подсистема развёртывания (deploying) позволяет сгенерировать из программы автономный запускаемый файл. На реализацию Фактора большое влияние оказал Steel Bank Common Lisp.

Последний стабильный релиз датируется 20 апреля 2013 года и имеет номер 0.96. Также, пока версия 1.0 всё ещё находится в разработке, регулярно публикуются постоянно обновляющиеся сборки (Continuous Builds) для всех поддерживаемых платформ.

Между выходом версий 0.91 и последовавшей за ней версией 0.92 прошло около 2 лет активного развития языка (с выпуском промежуточных сборок). За это время внесены значительные изменения как в само ядро языка, так и в окружающие его библиотеки (в частности вся работа со строками была переведена на Unicode с поддержкой UTF-8 и UTF-16).

Стандартная библиотека 
Factor имеет развивающуюся библиотеку с поддержкой словарей, продолжений, HTTP сервера и прилагающегося веб-фреймворка, OpenGL враппер, GUI библиотеки, XML парсера, и т. д..

Примечания

Литература 
 
 Factor: a dynamic stack-based programming language — Slava Pestov, Daniel Ehrenberg, Joe Groff. Dynamic Languages Symposium 2010

Ссылки 
 factorcode.org домашняя страница
 Factor на GitHub
 The birth of Factor
 Factor: an extensible interactive language видеозапись авторской презентации языка на 

Конкатенативные языки программирования
Стековые языки программирования
Свободные компиляторы и интерпретаторы
Языки программирования с расширяемым синтаксисом